SMC est une abréviation qui signifie :
 Small Magellanic Cloud, c'est-à-dire Petit Nuage de Magellan, une galaxie voisine de la Voie lactée ;
 Sa Majesté catholique, prédicat du roi d'Espagne, dit .

SMC est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Service météorologique du Canada ;
 Service météorologique de Catalogne ;
 Société mathématique du Canada ;
 Société Mécanique de Castres à l'origine de la gamme d'API/PLC (Automates Programmables Industriels) éponyme SMC35, SMC50, SMC500, SMC600 ;
 Salaire minimum conventionnel ;
 Stade Malherbe de Caen, le club de football professionnel de Caen ;
 Sintered Metal Corporation, une entreprise japonaise (1 de la Pneumatique Industrielle dans le monde) ;
 SMC, un codec vidéo ;
 Société marseillaise de crédit, une banque ;
 Syndicat mixte du Cotentin ;
 Stratégie Média Conseil, un éditeur de magazines français ;
 Secret Maryo Chronicles, un clone libre de Super Mario Bros ;
 Standard Microsystems Corporation ou SMC Networks, un constructeur de matériel informatique de réseau ;
 SMC, un constructeur de Quad (véhicule) ;
 SMC est un funiculaire de Sierre à Montana-Crans ;
 Sheet moulding compound ou Sheet moulding composite (en français, préimprégné en feuille), une matière plastique renforcée pour le moulage ;
 SubMiniature version C, connecteur pour câble coaxial utilisé en radio ;
 Super Multi Coating, (Super-Multi-Couches) traitement appliqué sur les lentilles constituant l’objectif qui permet d’améliorer le rendu des couleurs et du contraste et d’éliminer la grande majorité des reflets parasites ;
  (Conseil suprême musulman) en Palestine mandataire ;
 Sélection au Moindre Coût , méthode de passation de marchés basée sur la sélection du consultant offrant le prix le plus bas ;
 Syndicat français des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, syndicat de compositeurs de musique contemporaine.

Abréviation